Der Rennrodel-Challenge-Cup 2008/09 war die zehnte Austragung dieses Wettbewerbs. Es wurden vier Veranstaltungen im Rahmen des Weltcups in der Zeit vom 29. November 2008 bis 13. Februar 2009 ausgetragen. Die Austragungsstationen waren:

:
 29. November 2008: Einzel, Damen und Herren + Doppel, Herren
:
 9. Januar 2009: Einzel, Damen und Herren + Doppel, Herren
: 
 13. Februar 2009: Einzel, Damen und Herren + Doppel, Herren

Am Rennrodel-Challenge-Cup 2008/2009 nehmen im Vorlauf fünf Gruppen zu je zwei Sportlern teil. Der erste und der zweitschnellste kommen ins Finale, der dritte und viertschnellste kommen ins kleine Finale.

Einsitzer der Herren

29. November 2008 (AUT) Innsbruck-Igls

9. Januar 2009 (ITA) Cesana

13. Februar 2009 (CAN) Calgary

Endstand im Einsitzer der Männer

Einsitzer der Frauen

29. November 2008 (AUT) Innsbruck-Igls

9. Januar 2009 (ITA) Cesana

13. Februar 2009 (CAN) Calgary

Endstand im Einsitzer der Frauen

Doppelsitzer der Männer

29. November 2008 (AUT) Innsbruck-Igls

9. Januar 2009 (ITA) Cesana

13. Februar 2009 (CAN) Calgary

Endstand im Doppelsitzer der Männer 

Rennrodel-Challenge-Cup
Wintersport-Weltcup 2008/09